Иран принимал участие в Зимних Олимпийских играх 1972 года в Саппоро (Япония) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 Sports-Reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 1972 года